Заневский (Заневская) (, ) — польская и украинская фамилия.

Известные носители:
 Заневская, Марина Владимировна (род. 1993) — украинская теннисистка.
 Заневская-Сапгир, Римма Иосифовна (1930—2021) — российская художница-нонконформистка, участница Лианозовской группы.
 Заневская, Сандра (род. 1992) — польская теннисистка.
 Заневский, Анджей (род. 1939) — польский поэт, переводчик, прозаик.
 Заневский, Юрий Вацлавович (1939—2016) — российский физик-ядерщик, доктор технических наук, профессор.

Топоним 
 Заневская площадь — площадь в Санкт-Петербурге, Россия.
 Заневский мост — мост через реку Оккервиль, часть Заневского проспекта Санкт-Петербурга, Россия.
 Заневский Пост — железнодорожная станция третьего класса на Окружной линии Октябрьской железной дороги.
 Заневский Пост-2 — железнодорожная станция на линии Дача Долгорукова (Ладожский вокзал) — Горы.
 Заневский проспект — проспект в Санкт-Петербурге, Россия.

См. также 
 Заневка